Karl-Heinz Rummenigge – dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco
 Michael Rummenigge – ex calciatore tedesco
 Wolfgang Rummenigge – ex calciatore tedesco